Flugsport steht für:
 ein Teilgebiet des Luftsports und bezeichnet alle Arten von sportlichen Aktivitäten mit oder in Luftfahrzeugen
 Flugsport (Zeitschrift), eine Zeitschrift für das gesamte Flug-Wesen von Carl Oskar Ursinus

Siehe auch: